De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1977 werden op 19 en 20 februari 1977 gereden op de ijsbaan Ludwig Schwabl Stadion te Inzell (Duitsland).

De DDR, Polen en de Sovjet-Unie trokken hun inschrijvingen aan dit toernooi in vanwege de deelname van de beide Zuid-Afrikaanse meisjes Diane Lambrechs en Lesa Preston. De Nederlandse delegatie, onder leiding van Egbert van 't Oever, bestond uit Hilbert van der Duim, Yep Kramer en Frits Schalij bij de jongens en Marjan van Dalen en Gudy Schouten bij de meisjes.

De Amerikanen Kim Kostron en Eric Heiden werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1977
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
 1977
Schaatsen
Sportevenement in Beieren